Necker Island kan avse:

Necker Island (Brittiska Jungfruöarna) – en privatägd ö i Brittiska Jungfruöarna som ägs av Richard Branson
Necker Island (Hawaiiöarna) – en ö i nordvästra Hawaiiöarna känd för sina förhistoriska arkeologiska fyndplatser